Малые Милешты () — село в Яловенском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Малые Милешты, включающей также село Пятра Албэ.

География 
Село Малые Милешты расположено примерно в 12 км к югу от центра города Кишинёва и в 3 км к юго-востоку от города Яловены на высоте 140 метров над уровнем моря. Севернее села протекает река Ишновец, а южнее — река Ботна.

Село славится своими подземными винными галереями, которые в 2005 году попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие в мире.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Милештий Мичь проживает 3693 человека (1770 мужчин, 1923 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Яловенского района